L'édition 2020 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 10 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Suisse Stanislas Wawrinka et des Français Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga. Ils sont respectivement remplacés par Alexander Bublik, Aljaž Bedene et Gilles Simon.

Pendant le tournoi 
Fait rarissime, Radu Albot déclare forfait le  jour de compétition (mercredi). Du fait que cette annonce est trop tardive, aucun lucky loser ne peut le remplacer. Jannik Sinner, wild-card italienne et adversaire du Moldave, profite donc de cela pour passer au second tour, sans jouer. 

Demi-finaliste en 2019 et numéro 5 mondial, le Russe Daniil Medvedev est éliminé dès le premier tour par le Canadien Vasek Pospisil (6-4, 6-3).

Lauréats 
Déjà vainqueur en 2019, le Français Gaël Monfils remporte le tournoi en simple face au Canadien Félix Auger-Aliassime (6-2, 6-4) sans perdre le moindre set durant la semaine. Il remporte ainsi son  ATP, le second d'affilée après sa victoire au tournoi de Montpellier et se classe  à l'ATP Race.

La paire française composée de Pierre-Hugues Herbert et de Nicolas Mahut remporte le tournoi de double en battant en finale les qualifiés Henri Kontinen et Jan-Lennard Struff. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2020
Tennis en février 2020